William Keith peut désigner :
 William Keith (~1610-1670), noble écossais ;
 William Keith (1838-1911), artiste américain connu pour ses paysages de Californie ;
 William Keith (1925-1999), coureur olympique sud-africain ;
 William Keith, membre de la Société royale du Canada ;
 Bill Keith (1929-2004), artiste américain ;
 Bill Keith (1939-2015), joueur américain de banjo ;
 , (1669-1749), lieutenant-gouverneur de la province de Pennsylvanie et du Delaware ;
  (1950-), auteur ;
 William R. Keith (1929-2009), homme d'affaires et homme politique américain.